Goldener Reiter steht für:

 Goldener Reiter (Reiterstandbild), Reiterstandbild von August dem Starken in Dresden (1736)
 Goldener Reiter (Lied), Lied von Joachim Witt (1980)
 Goldener Reiter, Auszeichnung, siehe Filmfest Dresden
 Goldener Reiter (Pfadfinderstamm), Pfadfinderstamm des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
 Goldener Reiter, Wappenbild von Schwerin, siehe Schwerin #Wappen